Royal Cercle Sportif Saint-Josse was een Belgische voetbalclub uit het Brusselse Sint-Joost-ten-Node. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 83. De club speelde het grootste deel van zijn bestaan in de provinciale reeksen, al speelde men een decennium in de nationale reeksen, waaronder één seizoen op het tweede niveau. In 2001 verdween de club en ging in een fusie op in Royal Léopold Uccle Forestoise.

Geschiedenis
Op 15 maart 1915 werd de club opgericht als Cercle Sportif de Saint-Josse. Na de Eerste Wereldoorlog, op 5 april 1919 sloot men zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg men stamnummer 83 toegekend.

De club speelde in de regionale afdelingen, tot men in 1929 voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd de Derde Klasse, bereikte. Saint-Josse eindigde echter als op twee na laatste en zakte na een jaar weer. In 1931 keerde men al terug in de nationale bevorderingsreeksen. Ditmaal was de club er wel succesvol. In het eerste seizoen eindigde men immers al op een tweede plaats, amper twee punten na reekswinnaar Oude God Sport. Het jaar erop verliep nog beter. CS Saint-Josse won zijn reeks en stootte zo in 1933 door naar Tweede Klasse, in die tijd "Eerste Afdeeling" genoemd. Het succes was echter van korte duur. Saint-Josse strandde er op de laatste plaats en zakte na een seizoen terug naar Bevordering. Ook daar eindigde men meteen op een laatste plaats en zo verdween de club in 1935 na vier seizoenen weer uit de nationale reeksen.

Het duurde tot 1950 eer de club nog eens kon terugkeren in de nationale reeksen. De club eindigde er twee jaar op rij in de middenmoot in de Derde Klasse. In 1951 werd de club koninklijk en heette voortaan Royal Cercle Sportif de Saint-Josse. In 1952 werden echter competitiehervormingen doorgevoerd. Een nieuwe Vierde klasse werd ingevoerd en het aantal clubs in de hogere reeksen werd gereduceerd. RCS Saint-Josse moest een niveau lager gaan spelen, in de nieuwe Vierde Klasse. Daar ging het weer bergaf. Een op twee na laatste plaats in 1955 betekende opnieuw de degradatie na vijf jaar nationaal voetbal. De volgende decennia bleef de club in de provinciale reeksen spelen.

In 1988 fusioneerde men met FC Arsenal Evere. Deze club was pas in 1985 opgericht en bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 8984. De fusieclub ging door als Cercle Sportif Arsenal Saint-Josse met stamnummer 83 van Saint-Josse. Pas in augustus 1990 werd de naam Royal Cercle Sportif Arsenal Saint-Josse; in 1998 liet men de "Arsenal" uit de naam vallen en keerde men terug naar de oude naam Royal Cercle Sportif Saint-Josse.

Eind jaren 90 maakte de club weer een opgang. In 1999 promoveerde RCS Saint-Josse van de Brabantse Tweede Provinciale naar Eerste Provinciale. Daar slaagde men er het volgende seizoen meteen in kampioen te worden. Na 45 jaar in de provinciale reeksen promoveerde de club zo in 2000 nog eens naar de nationale Vierde Klasse. Dat seizoen in Vierde eindigde men als voorlaatste, op een degradatieplaats. Het was het laatste seizoen van de club geweest. Op 1 juni 2001 ging men immers samen met Royal Uccle-Forestoise-Léopold Football Club. Deze club was bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 5 en zelf ontstaan uit fusies van de oude Brusselse clubs Royal Léopold FC, Royal Uccle Sport en Royal CS La Forestoise. Die fusieclub ging met stamnummer 5 verder onder de naam Royal Léopold Uccle Forestoise. Stamnummer 83 van RCS Saint-Josse verdween voorgoed.

In Sint-Joost werd meteen een nieuwe club opgericht, FC Saint-Josse, dat bij de voetbalbond aansloot met stamnummer 9394 en van start ging in de laagste provinciale reeksen.

Resultaten

Saint-Josse, RCS
Sport in Sint-Joost-ten-Node